Aviat steht für:

 Aviat Aircraft, Flugzeughersteller aus Afton, Wyoming
 Chrysler Aviat, Konzeptfahrzeug des US-amerikanischen Automobilherstellers Chrysler

Aviat ist der Familienname folgender Personen:

 Jules-Charles Aviat (1844–1931), französischer Porträts- und Landschaftsmaler
 Leonie Aviat (1844–1914), katholische Heilige und Ordensgründerin